A jezero főnév jelentése tó a délszláv nyelvekben, mely több település nevében is megtalálható.

 Bosznia-Hercegovina
 Jezero, a falu és község, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Jezero, falu Bihács községben, az Una-Szanai kantonban
 Jezero, falu Jajca községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Jezero, falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Jezero, falu Kalinovik községben, Szarajevó kantonban
 Jezero, falu Konjic községben, Hercegovina-Neretvai kantonban
 Jezero, falu Vukosavlje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Jezero, falu Cseglény községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Jezero, falu Plaški községben, Károlyváros megyében
 Jezero Klanječko, falu Veliko Trgovišće községben, Krapina-Zagorje megyében
 Jezero Posavsko, falu Martinska Ves községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
 Jezero, falu Despotovac községben, a Pomoravskai körzetben
 Jezero, falu Sjenica községben, a Zlatibori körzetben
 Jezero, falu Sokobanja községben, a Zaječari körzetben

 Szlovénia
 Jezero, falu Brezovica községben, Közép-Szlovénia régióban
 Jezero, falu Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Dolenje Jezero, falu Cerknica községben, Primorsko-notranjska régióban
 Gorenje Jezero, falu Cerknica községben, Primorsko-notranjska régióban